Název Křížovice má několik sídel:
 Křížovice (Doubravník) – část městysu Doubravník v okrese Brno-venkov
 Křížovice (Plánice) – část města Plánice v okrese Klatovy
 Křížovice (Ktiš) – zaniklá osada obce Ktiš v okrese Prachatice; na katastrálním území Křížovice u Ktiše se nachází osady Miletínky a Tisovka